Kovač – gmina w Czechach, w powiecie Jiczyn
 Robert Kovač, piłkarz Borussii Dortmund
 Niko Kovač, piłkarz Herthy Berlin
 Grgica Kovač, chorwacki piłkarz, obecnie znajdujący się na emeryturze. 
 Slobodan Kovač, serbski siatkarz
 Mirko Kovač, chorwacki pisarz

Zobacz też
 Kováč, Kovács